Sveti Lovreč Labinski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Raša, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 55 stanovnika te 24 obiteljska kućanstva.

Napomena: Do 1931. i od 1953. do 1991. iskazivano pod imenom Diminići, a 1948. pod imenom Sv. Lovreć. U 1857. i 1869. podaci su sadržani u naselju Stanišovi. U 1921. i 1931. sadrži podatke za naselja Stanišovi, Trgetari i Viškovići.

Poznate osobe
Josip Diminić, hrvatski kipar i grafičar

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji